Remote Access (engl. „Fernzugriff“) steht für:

 Remote Access Service, ein Windows-Systemdienst
 Remote-Desktop

Siehe auch:
 Terminalemulation